Het Charged Device Model, een test met elektrostatische ontlading (ESD)
 Airport CDM (Collaborative Decision Making), een project van Eurocontrol
 CDM Classic, de Oracle Custom Development methode
 CDM-13 een grond-grondraket
 Een Clean Development Mechanism, een omstreden onderdeel van het Kyoto-protocol

 De Club van Madrid, een onafhankelijke groep van voormalige staatshoofden en regeringsleiders van 50 landen